Ливада — фамилия.

 Ливада, Никита Сергеевич — заслуженный мастер спорта России (бильярд).
 Ливада, Николай Николаевич (род. 1941) — российский художник, живописец и график, сценограф.
 Ливада, Светозар (1928 — 2022) — хорватско-сербский философ, социолог, историк, политик и демограф.

Географические наименования 
 Ливада (Румыния)